Олександр Пренцель (1875–1955), німецький державний службовець прусської державної служби
 Фелікс Пренцель (1905–1993), німецький юрист
 Вільгельм Пренцель (1878–1945), німецький військово-морський офіцер